Salo je lahko:

 maščevje ali salo, tip živalskega tkiva
 Salo, Finska, mesto na Finskem
 Salo, Gabon, mesto v Gabonu
 Salò, mesto v Italiji

 priimek več oseb:
 Mika Salo, finski dirkač Formule 1
 Sami Salo, finski hokejist
 Tommy Salo, švedski hokejist